Turba (muziek), koorzang waarbij het koor staat voor een groep mensen
 Turba (plaats), een plaats in Estland
 Turba (recht), een middel om gewoonterecht vast te stellen